Cet article recense les édifices religieux de l'Ariège, en France, munis d'un clocher-mur. Elle est non exhaustive.

Liste

Annexes

Références

Liens internes 
 Liste des monuments historiques de l'Ariège
 Liste des églises de l'Ariège
 Liste des chapelles de l'Ariège
 Liste d'églises françaises à clocher-mur

Liens externes 
 

Clocher-mur
Ariège